Pierre Boulanger ist der Name folgender Personen:

* Pierre Boulanger (Schauspieler, 1928) (1928–1978), Schweizer Schauspieler und Regisseur  
 Pierre Boulanger (Schauspieler, 1987) (* 1987), französischer Schauspieler
 Pierre-Jules Boulanger (1885–1950), französischer Manager